Сан Хосе дел Ситио има више значења:

 Сан Хосе дел Ситио (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе дел Ситио (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе дел Ситио (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику